Гаспарини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гаспарини, Сандра (род. 1990) — итальянская саночница.
 Гаспарини, Кирино (1721—1778) — итальянский композитор.
 Гаспарини, Мария Валентиновна (в замужестве Сафонович; 1817—1896) — российская общественная деятельница, тайная советница. 
 Гаспарини, Франческо (1668—1727) — итальянский композитор.